Nositelé jména Fridrich II.:

Císař
 Fridrich II. Štaufský, císař Svaté říše římské (1220–1250) a král německý (1212–1250), sicilský (1198–1250) a titulární jeruzalémský

Králové
 Fridrich II. Štaufský (1194–1250), římský císař, král německý a jeruzalémský
 Fridrich II. Sicilský, sicilský král (1296–1337)
 Fridrich II. Dánský, dánský a norský král (1559–1588)
 Fridrich II. Veliký, pruský král (1740–1786)

Velkovévodové, vévodové, knížata
 Fridrich II. Anhaltský, anhaltský vévoda (1904–1918)
 Fridrich II. Bádenský, bádenský velkovévoda (1907–1918)
 Fridrich II. Barský, hornolotrinský vévoda (1019–1026)
 Fridrich II. Bojovný, rakouský a štýrský vévoda (1230–1246)
 Fridrich II. Lehnický (1480–1547), kníže lehnický a břežský z dynastie slezských Piastovců
 Fridrich II. Lotrinský, lotrinský vévoda (1206–1213)
 Fridrich II. Zbožný, meklenburský vévoda (1756–1785)
 Fridrich II. Sasko-Altenburský, sasko-altenburský vévoda (1693–1732)
 Fridrich II. Dobrotivý, saský kurfiřt a vévoda (1428–1464)
 Fridrich II. Švábský, švábský vévoda (1105–1147)
 Fridrich II., württemberský vévoda (1797–1803)

Hrabata
 Fridrich II. Braniborský Železný, braniborský kurfiřt a markrabě (1437–1470)
 Fridrich II. Moudrý, kurfiřt a falckrabě (1544–1556)
 Fridrich II. Habsburský (1327–1344), prvorozený syn rakouského, štýrského a korutanského vévody Oty Veselého
 Fridrich II. Hesensko-Homburský, hesenský lankrabě (1681–1708)
 Fridrich II. Hesensko-Kasselský, hesenský lankrabě (1760–1785)
 Fridrich II. Míšeňský, míšeňský markrabě a durynský lankrabě (1329–1349)
 Fridrich II. Norimberský, norimberský purkrabí (1204–1218)
 Fridrich II. Sasko-Výmarský, saský falckrabě (1056–1088)

Poznámky 

Rozcestníky - panovník